Der bzw. das Moment (lat. momentum ‚Bewegung‘, ‚Grund‘, ‚Einfluss‘) bezeichnet:

 ein nicht näher bestimmtes – kurzes – Zeitintervall
 in der Musik eine Kompositionstechnik; siehe Momentform
 Moment (Bildverarbeitung), eine Kennzahl für die Helligkeitsverteilung in Bildern
 Moment (Album), Album von Dark Tranquillity

Mathematik:
 Moment (Stochastik), eine Kennzahl einer Wahrscheinlichkeitsverteilung
 Flächenmoment, ein Integral über Flächenelemente

Physik und Ingenieurwissenschaften:
 Moment (Technische Mechanik), das Kreuzprodukt einer vektoriellen Größe mit ihrem Ortsvektor
 Drehmoment, Ursache von Biegung, Torsion und Drehbeschleunigung
 das Einspannmoment eines Kragträgers
 das Biegemoment quer zur Achse, das einen Balken krümmt
 das Torsionsmoment parallel zur Achse, das einen Balken verdrillt
 das Lastmoment, Gegenmoment
 Impulsmoment, veraltet für Drehimpuls
 Moment (Integration), spezielle Integrale 
 die Koeffizienten einer Darstellung eines Vektorfeldes, siehe Multipolentwicklung
 Magnetisches Moment, die Stärke eines magnetischen Dipols
 Elektrisches Dipolmoment, die Stärke eines elektrischen Dipols
 Trägheitsmoment, der Widerstand gegen Drehbeschleunigung
 das krängende Moment des Windes auf ein Segelboot; siehe Krängung

Siehe auch:

 Momentensatz
 Momentum